Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, dawniej Państwowy Zakład Higieny
 Polskie Zrzeszenie Hoteli
 Polski Związek Hokeja